Дінара Сафіна була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 2-му колі її здолала Александра Дулгеру.

Несіяна Марія Хосе Мартінес Санчес виграла титул, перемігши у фіналі Єлену Янкович з рахунком 7–6(7–5), 7–5.

Перша сіяна і перша ракетка світу Серена Вільямс вийшла в півфінал, але програла там Янкович, не зумівши реалізувати матч-бол.

Несіяна і колишня перша ракетка світу Ана Іванович несподівано досягнула півфіналу, на шляху перемігши десяту в п'ятнадцяту сіяних, але не змогла переграти Мартінес Санчес.

Сіяні гравчині 
Перші вісім сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина 

| RD1-score8-1=78
| RD1-score8-2=6
| RD1-score8-3= 
| RD2-seed1=1/WC
| RD2-team1= Серена Вільямс
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=3
| RD2-score1-3=65
| RD2-seed2=7
| RD2-team2= Єлена Янкович
| RD2-score2-1=4
| RD2-score2-2=6
| RD2-score2-3=77
| RD2-seed3= 
| RD2-team3= Ана Іванович
| RD2-score3-1=4
| RD2-score3-2=2
| RD2-score3-3= 
| RD2-seed4= 
| RD2-team4=
| RD3-score2-1=77
| RD3-score2-2=7
| RD3-score2-3= 
}}

Верхня половина

Секція 1 

| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07=WC
| RD2-team07= МЕ Камерін
| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=0
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= К Возняцкі
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01=8
| RD3-team01= А Радванська
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3=61
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= Л Шафарова
| RD3-score02-1=1
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=77
| RD3-seed03= 
| RD3-team03={{Nowrap| МХ Мартінес Санчес}}
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= К Возняцкі
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=2
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01= 
| RD4-team01= Л Шафарова
| RD4-score01-1=66
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02= 
| RD4-team02=

Примітки

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Internazionali BNL d'Italia
Жінки, одиночний розряд